Joan Hartigan ha battuto in finale Nancye Wynne 6-4 6-4

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1936